Lakhanpur (Jhapa)
 Lakhanpur (Parsa)
 Lakhanpur (Ramechhap)

Zobacz też